Antonio Bruschini (1956-2011) – saggista, critico cinematografico e storico del cinema italiano
 Eugenio Bruschini (1939-1991) – calciatore italiano
 Laura Bruschini (n. 1966) – medaglista ed ex giocatrice di beach volley italiana
 Massimo Bruschini (1942-1975) - pugile italiano
 Novilio Bruschini (n. 1947) – ex calciatore italiano, di ruolo difensore
 Vito Bruschini (n. 1943) – giornalista e regista italiano

Pagine correlate 
 Bruschi